Alexandra Anhaltská (Alexandra Tereza Marie; 4. dubna 1868, Dessau – 26. srpna 1958, Schwetzingen) byla anhaltskou princeznou a členkou rodu Askánců. Sňatkem se Sizzem ze Schwarzburgu se stala schwarzburskou kněžnou.

Život 
Princezna Alexandra Tereza Marie Anhaltská se narodila 4. dubna 1868 jako nejmladší potomek anhaltského vévody Fridricha I. a jeho manželky Antonie Sasko-Altenburské.

Na konci 80. let 19. století se objevily falešné zvěsti o zasnoubení prince Alberta Viktora z Walesu s Alexandrou, ve skutečnosti se však pár nikdy nesetkal.

Dne 25. ledna 1897 se Alexandra v Dessau provdala za knížete Sizza ze Schwarzburgu (3. června 1860 – 24. března 1926). Po sňatku žili manželé ve městě Großharthau ve východním Sasku.

Alexandra měla se Sizzem tři děti:

 Marie Antonie ze Schwarzburgu (7. února 1898 – 4. listopadu 1984), ⚭ 1925 Fridrich Magnus V., hrabě ze Solms-Wildenfelsu (1. listopadu 1886 – 6. září 1945)
 Irena ze Schwarzburgu (27. května 1899 – 28. února 1939), svobodná a bezdětná
 Fridrich Günther ze Schwarzburgu (5. března 1901 – 9. listopadu 1971), kníže ze Schwarzburgu, ⚭ 1938 Žofie Sasko-Výmarsko-Eisenašská (20. března 1911 – 21. listopadu 1988), rozvedli se ještě téhož roku

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Askánci
Schwarzburgové
Narození v roce 1868
Narození 4. dubna
Narození v Dessau
Úmrtí v roce 1958
Úmrtí 26. srpna
Úmrtí v Schwetzingenu
Ženy